Hipólito puede referirse a:
 El nombre propio Hipólito.
 Hipólito, tragedia griega.

Personajes de la mitología griega 
 Hipólito, uno de los Danaides, hijos de Egipto y Dánae.
 Hipólito, el padre de Deífobo, el hombre que purificó a Heracles por la muerte de Ífito.
 Hipólito, uno de los Heráclidas.
 Hipólito, uno de los muchos amantes de Egialea, esposa de Diomedes.
 Hipólito, un gigante.
 Hipólito, un hijo de Teseo. 
 Hipólito, un rey de Sición.

Biografías 
 Hipólito de Roma, escritor de la Iglesia Cristiana primitiva.
 Hipólito de Villegas, jurisconsulto argentino, radicado y titulado en la Capitanía General de Chile que participó activamente en el proceso de independencia de ese país.
 Hipólito Bouchard, militar y corsario francés que luchó al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú.
 Hipólito Gómez de las Roces, político español.
 Hipólito Mejía, político dominicano, Presidente de la República (2000-2004).
 Hipólito Unanue, médico, naturalista, meteorólogo, político, precursor peruano de la Independencia.
 Hipólito Vieytes, comerciante y militar argentino.
 Hipólito Yrigoyen, político argentino, dos veces Presidente de la República (1916-1922) y (1928-1930).

Desambiguaciones de nombre y apellido 
Hipólito Yrigoyen